Pauridia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Pauridia ingår i familjen Hypoxidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sparrisordningen
Pauridia